Цераціомікса (Ceratiomyxa) — рід міксоміцетів родини Ceratiomyxaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Ceratiomyxa відносять 11 видів:

Примітки 

Міксоміцети